Pennies from Heaven – film del 1936 diretto da Norman Z. McLeod
 Pennies from Heaven – brano musicale del 1936, dalla colonna sonora del film omonimo
 Pennies from Heaven – miniserie televisiva del 1978
 Spiccioli dal cielo (Pennies from Heaven) –  film del 1981 diretto da Herbert Ross